Hiroshi Yamamoto (homme politique) (1954-), homme politique japonais
 Hiroshi Yamamoto (tir à l'arc) (1962-), archer japonais